Belobackenbardia är ett släkte av tvåvingar. Belobackenbardia ingår i familjen rotflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rotflugor
Belobackenbardia